Perfect Day oder A Perfect Day steht für:

Filme:
 Perfect Day, Originaltitel von Dick und Doof machen eine Landpartie, US-amerikanischer Kurzfilm von James Parrott (1929) 
 Perfect Day (2005), britischer Fernsehfilm von David Richards 
 A Perfect Day, Originaltitel von Ein vollkommener Tag, US-amerikanischer Film von Peter Levin (2006)
 A Perfect Day (2015), spanischer Film von Fernando León de Aranoa

Musik:
 Perfect Day (Album), Musikalbum von Cascada (2007)
 Perfect Day (Lou-Reed-Lied), Lied von Lou Reed (1972)
 Perfect Day (Cascada-Lied), Lied von Cascada (2008)

Andere:
 Perfect Day (Roman), Psychothriller von Romy Hausmann (2022)